Kalen kan syfta på:

Finland 

 Kalen (Kökar, Åland), ö,

Indonesien 

 Desa Kalen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,60, long 112,49), 
 Desa Kalen (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,19, long 112,17), 
 Desa Kalen (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah),

Nordmakedonien 

 Kalen (ort), Opsjtina Prilep, 

Robotskapade Indonesienförgreningar